На́волок — стерня, по якій без зорювання сіяли під борону.

Наволок — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Наволок — присілок, Городецьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Наволок — присілок, Кічмензьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Наволок — присілок, колишнє Погоське сільське поселення, Кічмензьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область

Див. також 
 Тафтінський Наволок

Примітки